Бо́мба ( «жужжащий снаряд» от  «жужжание»):
 Бомба — авиационный или морской боеприпас, взрывное устройство.
 Бомба — пуэрто-риканский музыкальный жанр и танец.
 Бомба — разновидность химического реактора, который герметически закупоривается после загрузки шихты, а затем целиком помещается в печь.
 Вулканическая бомба — комок или обрывок лавы, выброшенный во время извержения вулкана.
 Свинцовая бомба или бомба Трауцля — лабораторное устройство для измерения фугасности взрывчатых веществ.
 Калориметрическая бомба — часть калориметра.
 Бомба — стандартная комбинация в международных шашках.
 «Емейл-бомба» — один из способов кибератаки, направленный на электронную почту.
 «Бомба(сингл)» — песня группы ВИА Гра

Топонимы 
 Бомба — коммуна в Италии.
 Бомба — этнографический музей и парк в г. Нурмес, группа деревянных строений, в XIX веке принадлежавших крестьянину Егору Бомбину.

Фильмы 
 «Бомба» — фильм египетского производства.
 «Бомба» — фильм производства Чехословакии.
 «Бомба» — фильм Катрин Хури.
 «Бомба» — узбекский фильм с Рустамом Сагдуллаевым в главной роли.
 «Бомба» — российский фильм режиссёра Дмитрия Месхиева.
 «Бомба» — азербайджанский фильм.
 «Бомба» — российский телесериал Олега Фесенко 2013 года.
 «Бомба» — российский телесериал Игоря Копылова 2020 года.
 «Бомба» () — третья серия пятого сезона и восемьдесят девятая серия в общем счёте телесериала «Остаться в живых».

См. также 
 Автомобиль-бомба
 Гей-бомба
 Fag bomb
 
 Sex Bomb